American Dream, het Amerikaanse ideaal van vrijheid en gelijkheid van alle mensen
 American Dream (1990), een documentaire uit 1990 over de keerzijde van dat ideaal
 American dream (album van CSNY) (1988), een muziekalbum van Crosby, Stills, Nash & Young
 American dream (single van CSNY) (1988), een lied van Crosby, Stills, Nash & Young